Bläschenkrankheit bzw. Bläschenausschlag steht für verschiedene Erkrankungen:
 des Menschen; siehe Herpes simplex, Hand-Fuß-Mund-Krankheit
 des Menschen; siehe Dekompressionskrankheit
 der Pferde: Equines Herpes Virus 3, siehe Herpesvirusinfektion des Pferdes
 der Pferde, Maultiere, Rinder, selten Schweine: Bläschenentzündung der Maulschleimhaut, Stomatitis vesicularis
 der Rinder: Infektiöse Bovine Rhinotracheitis und Infektiöse Pustulöse Vulvovaginitis, siehe IBR-IPV
 der Schweine: Vesikuläre Schweinekrankheit (Morbus vesicularis suum)
 der Schlangen: Bläschenausschlag der Schlangen